Lutosa är ett släkte av insekter. Lutosa ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Lutosa